In der Liste der Stolpersteine in Hösbach werden die vorhandenen Gedenksteine aufgeführt, die im Rahmen des Projektes Stolpersteine des Künstlers Gunter Demnig in Hösbach bisher verlegt worden sind.

Verlegte Stolpersteine

Weblinks 

 Gegen das Vergessen - Erstmals Stolpersteine in Hösbach

Einzelnachweise 

Hösbach
!Stolpersteine
!Stolpersteine in Hosbach